Кампань () — коммуна на севере Франции, регион О-де-Франс, департамент Уаза, округ Компьень, кантон Нуайон. Расположена в 58 км к юго-западу от Амьена и в 32 км к северу от Компьеня, на берегу Северного канала.

Население (2018) — 157 человек.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Пикардия
Коммуны департамента Уаза